Grötzebach ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Grötzebach (* 1964), deutsche Coach, Trainerin und Beraterin
 Dietmar Grötzebach (1937–1985), deutscher Architekt und Hochschullehrer